Курти — населенный пункт в штате Гоа, Индия.
 Курти — коммуна в Италии.
 Курти — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Курти — народ в Западной Африке.

Персоналии 
 Курти, Альбин (род. 1975) — косовский политик.
 Курти, Лец (1886—1948) — албанский композитор, дипломат. 
 Курти, Николас (1908—1998) — английский физик.
 Курти, Фернан (1861—1921) — французский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Курти, Штьефен (1898—1971) — албанский католический священник, мученик католической церкви.